Shinohara ist der Familienname folgender Personen:

 Chie Shinohara, japanische Manga-Zeichnerin
 Daisaku Shinohara (1938–2016), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Hirohito Shinohara (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Shinohara Kazuo (1925–2006), japanischer Architekt
 Kōjirō Shinohara (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kōta Shinohara (* 1984), japanischer Eishockeyspieler
 Makoto Shinohara (* 1931), japanischer Komponist und Musikpädagoge
 Ryōko Shinohara (* 1973), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Shinohara Miyohei (1919–2012), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Shinichi Shinohara (* 1973), japanischer Judoka
 Tomoya Shinohara (* 1999), japanischer Fußballspieler